Флаг Кро́мского района — официальный символ Кромского муниципального района Орловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 12 октября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5766.

Флаг составлен на основании герба Кромского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с жёлтой полосой в 5/18 полотнища вдоль нижнего края; в красной части помещено жёлтое бревенчатое укрепление из герба района, на жёлтой полосе — пять малиновых слив с зелёными листочками».

Обоснование символики 
Центр Кромского района — город Кромы старинный русский город, первое упоминание о котором относится к 1147 году. Стоящий на высоком берегу реки, хорошо укреплённый город Кромы был важен в стратегическом плане — он поддерживал хозяйственные связи с другими населёнными пунктами юго-восточной Руси — Мценском, Новосилем, Волховом, Брянском. На протяжении нескольких столетий Кромская крепость, бывшая пограничной, защищала Русское государство от набегов кочевников. За свою историю Кромская земля не раз была в центре военных действий. В память о героическом прошлом на флаге изображена старинная крепость — символ надёжности, опоры, духовной силы.

Красный цвет — символ мужества и отваги, силы, труда, красоты и праздника.

Изображение пяти слив на жёлтой полосе заимствовано из исторического герба города Кромы. Жёлтый цвет и пять слив символизируют не только «изобилие сего плода» в Кромах и окружающем его районе, но и плодородие земли, достаток, стабильность, развитое сельское хозяйство Кромского района.

Геральдическая преемственность символов города и района символизирует общность истории и культуры двух муниципальных образований.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, энергии, интеллекта, уважения.

Малиновый цвет (пурпур) — символ благородства, власти, величия, древности происхождения.

Зелёный цвет — символ молодости, здоровья, жизненного роста, природы и сельского хозяйства

Источник